Фалкенштајн може бити:

 Фалкенштајн (Харц), град у округу Харц, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Фалкенштајн (Горњи Палатинат), општина у округу Кам, у њемачкој покрајини Баварска.
 Фалкенштајн (Палатинат), општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.

Партнерски градови